Basileunculus är ett släkte av tvåvingar. Basileunculus ingår i familjen ögonflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ögonflugor
Basileunculus